Piel a piel puede referirse a las siguientes entradas:
 Piel a piel, programa de televisión venezolano.
 De piel a piel, álbum de Chayanne.
 Piel a piel, álbum de Marcos Llunas.
 Piel de piel, álbum de Luis Alberto Spinetta.